Женуйе́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Женуйе — в департаменте Приморская Шаранта.
 Женуйе — в департаменте Вьенна.

См. также 
 Женуйё — в департаменте Эн